Handkante hat mehrere Bedeutungen:

 zur anatomischen, siehe Hand
 zu der an der Kleidung, siehe Handkante (Bekleidung)

Handkante ist Namensbestandteil des Naturschutzgebietes Kirschberg und Handkante im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt